Эвора — топоним и фамилия:

 Топоним
 Эвора — город в Португалии, центр одноимённого округа, центр исторической провинции Алту Алентежу.

 Фамилия
 Эвора, Аманда (; род. 1984) — американская фигуристка филиппинского происхождения.
 Эвора, Нелсон (род. 1984) — португальский легкоатлет.
 Эвора, Сесар (род. 1959) — кубинский и мексиканский актёр.
 Эвора, Сезария (1941—2011) — певица из Кабо-Верде, «босоногая дива».